Опочка — топоним.

 Опо́чка — город в России, административный центр Опочецкого района Псковской области.
 Опо́чка — муниципальное образование в статусе городского поселения в Псковской области.
 Опочка () — деревня в Польше, расположенная в Нижнесилезском воеводстве, в Свидницком повяте.